Karin Olsson ist der Name folgender Personen:

* Karin Olsson (Kanutin) (* 1961), schwedische Kanutin
 Karin Olsson (Bobfahrerin) (* 1975), schwedische Bobsportlerin